Turniej o Złoty Kask 1987 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz dwa finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Zenon Kasprzak.

Finał nr 1 
 Gdańsk, 8 lipca 1987
 Sędzia: Józef Musiał

Finał nr 2 
 Rzeszów, 13 sierpnia 1987
 Sędzia: Marek Czernecki

Finał nr 3 
 Opole, 24 września 1987
 Sędzia: Ryszard Kowalski

Finał nr 4 
 Wrocław, 1 października 1987
 Sędzia: Roman Siwiak

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

1987
1987 w sporcie żużlowym
1987 w polskim sporcie